Tenochtitlán kan utöver den historiska staden Tenochtitlán syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel Tenochtitlán, ort, Delstaten Mexiko, Jocotitlán, 
 Tenochtitlán (kommun), Veracruz, 
 Tenochtitlán, Tenochtitlán, Veracruz, 
 Tenochtitlán, Minatitlán, Veracruz, 
 Tenochtitlan, Querétaro, ort i Querétero kommun,